Babina kan syfta på:
 Babina (djur), ett släkte groddjur
 Babina, ett släkte steklar inom familjen Puppglanssteklar
 Babīna, en stad i Indien